Ligny (België), een deelgemeente van Sombreffe in Namen 
 graafschap Ligny, middeleeuws graafschap

Ligny-en-Barrois, Meuse
Ligny-Thilloy, Pas-de-Calais
Ligny-en-Cambrésis of Ligny-Haucourt, Noorderdepartement 
Beaucamps-Ligny, Noorderdepartement 
Ligny-le-Ribault, Loiret
Ligny-sur-Canche,  Pas-de-Calais
Ligny-lès-Aire,  Pas-de-Calais
Ligny-le-Châtel, Yonne 
Ligny-en-Brionnais, Saône-et-Loire
Ligny-Saint-Flochel,  Pas-de-Calais

ook:
Ligny-en-Weppes, een voormalige gemeente in Nord
Ligny-le-Barque, een voormalige gemeente in Pas-de-Calais